Села:
 Збриж — Тернопільська область, Чортківський район, колишній (до 2020 року) Борщівський район
 Збриж — Хмельницька область, Чемеровецький район

Посилання 
 .— S. 532—534.